Dutkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Dutkiewicz (* 1977), US-amerikanischer Gitarrist, Schlagzeuger und Musikproduzent
 Andrzej Dutkiewicz (* 1942), polnischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Artur Dutkiewicz (* 1958), polnischer Jazzmusiker
 Pamela Dutkiewicz-Emmerich (* 1991), deutsche Leichtathletin
 Rafał Dutkiewicz (* 1959), polnischer Mathematikingenieur, Philosoph und Stadtpräsident von Wrocław

Siehe auch:
 Dudkiewicz